Keetzsee steht für folgende Gewässer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern:

 Großer Keetzsee
 Kleiner Keetzsee

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Keetzseen in Mecklenburg-Vorpommern